Алекса́ндр Ю́рьевич Лактио́нов () — российский футболист, полузащитник. Ныне — старший тренер футбольного клуба «Родина».

Карьера 
Начинал свою карьеру в Новосибирске, затем уехал в Корею, где выступал за молодёжный состав клуба «Соннам Ильхва Чхонма». Вызывался в юношескую сборную России. В 2005 году был на просмотре в московском «Торпедо», но в итоге перешёл в московский «Спартак», за который выступал в первенстве дублёров. Свою единственную игру за основной состав красно-белых провёл в розыгрыше 1/16 финала Кубка России по футболу 2005/2006 против «Океана» из Находки, выйдя на замену на 90-й минуте. В 2006—2007 годах играл за любительскую молодёжную команду московского «Спартака» в первенстве ЛФК. Также в этот период сыграл в 1 матче высшей лиги Казахстана за «Актобе» и в 5 матчах чемпионата Латвии за «Металлург» Лиепая.

В дальнейшем выступал в командах второго дивизиона и любительского первенства, лишь в 2008 году провёл 11 матчей в первом дивизионе за московский «Спортакадемклуб».

В начале июля 2012 года подписал контракт с тульским «Арсеналом».

В 2014 году выступал в любительском первенстве за московский «Солярис».

По окончании игровой карьеры стал тренером в ДЮСШ «Строгино». В 2018 году тренировал команду игроков 2004 г. р.

Достижения 
«Спартак» Москва
 Турнир дублёров РФПЛ
 Чемпион: 2007
 Первенство ЛФК (зона «Москва»)
 Серебряный призёр: 2006
 Бронзовый призёр: 2007
«Металлург» Лиепая
 Серебряный призёр: 2007
«Арсенал» Тула
 Второй дивизион (зона «Центр»)
 Победитель: 2012/13

Личная жизнь 
Двоюродный брат российского и корейского футболиста Дениса Лактионова.

Снимался в заявочном ролике по выдвижению города Иваново на международном конкурсе «Молодёжная столица Европы — 2014».

Примечания

Ссылки 
 Профиль Лактионова на сайте «Текстильщика»
 «Торпедо» обратило внимание на брата Дениса Лактионова
 Профиль на Footbook.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Чкаловец-Олимпик»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Спортакадемклуб»
Игроки ФК «Нара»
Игроки ФК «Байкал»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Истра»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Якутия»
Футбольные тренеры России